Arvid Bengtsson kan avse:

 Arvid Bengtsson (borgmästare)
 Arvid Bengtsson (trädgårdsmästare)
 Arvid Bengtsson (Oxenstierna)